Omicidio a capodanno (Dancing Death) – romanzo di Christopher Bush
 Omicidio a capodanno (Holiday Homicide) – romanzo di Rufus King